A 2013-as Australian Goldfields Open sznúkerbajnokság 2013. július 8. és július 14. között kerül megrendezésre a Bendigo Stadiumban, Bendigóban, Ausztráliában. A címvédő játékos Barry Hawkins, tavaly Peter Ebdont győzte le a döntőben 9-3-ra, de idén Tom Ford-tól kapott ki 5-4-re a 2. körben.

Ding Junhui visszalépett útlevélgondok miatt. Ronnie O'Sullivan nem jelentkezett a versenyre.

Díjazás
Az összdíjazás 445000 $ volt.

Győztes: $70000
Második: $30000
Elődöntő: $20000
Negyeddöntő: $15000
Legjobb 16: $10000
Legjobb 32: $7500
Legjobb 48: $1600
Legjobb 64: $750
Legjobb 96: $150

Tévén nem látható legmagasabb break: $100
Tévén látható legmagasabb break: $2500
Összes: $445000

Szabadkártyás kör
A meccseket Bendigóban játszották le július 8.-án.

Főtábla

Selejtezők
A meccseket 2013 május 30. és június 3. között játszották le a gloucesteri Capital Venuen Angliában

1. kör

2.kör

3.kör

4.kör

Százasok

Selejtező

 141 Paul Davison
 140 Michael White
 137 Stuart Carrington
 136, 102 Scott Donaldson
 133, 100 Ryan Day
 130 Alfie Burden
 128 Joel Walker
 126 Tian Pengfei
 124 Thepchaiya Un-Nooh
 117 Simon Bedford

 115 John Astley
 115 Mark Joyce
 114, 108, 100 Ashley Carty
 112 Luca Brecel
 111 Tony Drago
 110 Kurt Maflin
 109 Jamie Cope
 107 Jak Jones
 101 David Grace
 100 Craig Steadman

Főtábla

Források
http://www.worldsnooker.com/page/AustralianGoldfieldsOpen
http://www.bendigotourism.com/whats-on/whats-on-this-month/event/505-australian-goldfields-open

Jegyzetek

2013 a snookerben